Östra Vattensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Vattensjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (2,32 km²)
Östra Vattensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (49,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn